Bounty har flere betydninger:

Skibe 
 HMAV Bounty − et engelsk krigsskib fra 1784
 Bounty (skib fra 1960) − en kopi bygget i 1960-61 ("Bounty II")
 Bounty (skib fra 1978) − en yderligere kopi ("Bounty III")

Kultur 
 Bounty (album) − et iamamiwhoami-album fra 2013
 The Bounty (film fra 1984) − en amerikansk film fra 1984
 The Bounty (film fra 2012) − en hongkongsk film fra 2012
 Bounty (band) − et dansk danseband dannet i 1991

Geografi 
 Bounty Bay − en bugt i det sydlige Stillehav
 Bounty Islands − en lille øgruppe i Stillehavet, som hører til New Zealand

Øvrigt 
 Bounty (chokolade) − en chokoladebar med kokosfyld
 Bounty (bilmærke) − et britisk bilmærke

Se også 
 Mytteri på Bounty (flertydig)